Dendroxea är ett släkte av svampdjur. Dendroxea ingår i familjen Chalinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Dendroxea